Programer je lahko:

 programer, oseba ki programira
 revija Programer